Lotta på Liseberg ("Lotta en Liseberg"), también Allsång på Liseberg ("Canta con nosotros en Liseberg"), es un concierto que tiene lugar cada lunes de verano en el parque de atracciones Liseberg en Gotemburgo, Suecia. Es presentado por Lotta Engberg y el maestro de capilla del concierto es el pianista Curt-Eric Holmquist. Es producido de Eyeworks.

La tradición del concierto empezó en 2004 y desde 2009 es transmitido en TV4

Jul-Lotta på Liseberg 
Jul-Lotta på Liseberg ("Navidad-Lotta en Liseberg") ("Julotta" + "Lotta" = "Jul-Lotta") es un concierto de Navidad en noviembre/diciembre los domingos. Tiene 4 programas. Empezó en 2005. Es transmitido en TV4 desde 2011.

Referencias

Enlaces externos 
 "Jul-Lotta på Liseberg" en el web de TV4 
 Web oficial (en el web de TV4)

Véase también 
 Allsång på Skansen, un concierto de "allsång" en Estocolmo

Programas de televisión de Suecia
Música de Suecia
Programas de televisión iniciados en 2009